Jan de Vries (1896–1939) olimpiai bronzérmes holland rövidtávfutó
 Jan de Vries (1944) világbajnok holland motorversenyző